Die Abkürzung TTN steht für:

 ein Gen, das für das Protein Titin kodiert
 das Institut Technik-Theologie-Naturwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München
 The Things Network – eine global vernetzte in Amsterdam gegründete IT-Gruppe, die an einem lokalen Internet der Dinge auf Lora-Standard baut
 Transiente Tachypnoe des Neugeborenen – eine Atemstörung bei Neugeborenen
 den Internationalen Airport-Code von Trenton (New Jersey)

TTN